Парархеидовые пауки () — маленькое семейство аранеоморфных пауков, насчитывающее 34 вида в семи родах.

Распространение 
Представители распространены только на территории Австралии и Новой Зеландии.

Классификация 
 Anarchaea Rix, 2006 — Австралия, Тасмания 
 Flavarchaea Rix, 2006 — Австралия
 Forstrarchaea Rix, 2006 — Новая Зеландия
 Nanarchaea Rix, 2006 — Австралия, Тасмания
 Ozarchaea Rix, 2006 — Австралия
 Pararchaea Forster, 1955 — Новая Зеландия
 Westrarchaea Rix, 2006 — Западная Австралия

См. также 
 Список видов семейства Pararchaeidae

Литература 
 Forster, R. R. & N. I. Platnick (1984). A review of the archaeid spiders and their relatives, with notes on the limits of the superfamily Palpimanoidea (Arachnida, Araneae). Bull. Am. Mus. nat. Hist. 178: 1-106.
 Rix, M.G. (2006): Systematics of the Australasian spider family Pararchaeidae (Arachnida : Araneae) Abstract

Аранеоморфные пауки
Семейства паукообразных